Miejscowości w USA:
 Spring Green – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
 Spring Green – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
Gminy w USA:
 Spring Green (ang. Spring Green Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk